Пећи (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Пећи (Босанско Грахово), насеље у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина
 Пећи (Кључ), насеље у општини Кључ, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина

Види још 
 Пећ